Стиль шотландских баронов (, редко Baronial style) — архитектурный стиль, зародившийся в XVI веке, здания в этом стиле напоминают средневековый замок с рыцарскими башнями или замок эпохи французского Ренессанса. Открытый писателями-романтиками XIX века, включая сэра Вальтера Скотта, этот стиль был возрождён под названием «баронский стиль» как часть неоготического движения и оставался популярным до Первой мировой войны. Широко использовался в Шотландии, немного в Ирландии (особенно в Ольстере), Канаде, Новой Зеландии и США.

Описание 

Типичным для зданий стиля являются башни, украшенные небольшими турелями. Форма крыши , часто со ступенчатым фронтоном. Если некрупные стрельчатые окна иногда вставлены в башни и фронтоны, то большие эркерные окна из зеркального стекла часто имели отливы с навершиями и зубцами. В качестве архитектурного украшения применимы крыльцо, портик и въездная арка. В больших домах прикрепляли имитацию опускной решётки (герса) над входной дверью, окружённую геральдическими зверями и другими средневековыми архитектурными мотивами.

В данном архитектурном стиле часто строили общественные здания (например, ). Вне Шотландии жилые башни в описываемом стиле дополняли неоготику в вилле  Горация Уолпола в Туикнеме. В XIX веке частные дома по тогдашней моде строились с маленькими башенками, ориентируясь на стиль шотландских баронов. В действительности архитектура нередко имела мало общего с домами-башнями, которые сохраняли свои оборонительные функции, и не представлялись достаточно комфортными для жизни XIX века.

В XX веке замки в стиле шотландских баронов заслужили репутацию архитектурного каприза. Наряду с неоготикой стиль потерял расположение приверженцев и архитекторов в начале XX века.

XVI—XVII века 

Уникальный стиль больших жилых домов в Шотландии, позже известный как стиль шотландских баронов, возник в 1560-х годах. Он сохранил многие черты средневековых с высокими стенами замков, пострадавших от пушечных выстрелов и, возможно, появившиеся как королевские дворцы под влиянием французских масонов. Стиль предполагает жилые башни и , сохраняет внешнее исполнение при увеличении планировки в классической «Z-форме» на прямоугольной основе с башнями, например, Замок Коллистон (1583) и  (1569-88). Вдохновляющей была работа каменщика короля Якова I , творившего с 1617 года до своей смерти в 1631 году. Уоллес в 1618 году восстанавливал обрушившееся северное крыло Дворца Линлитгоу,  для Джорджа Сетона — Третьего графа Уинтона и начал работу над  в Эдинбурге. Каменщик Уоллес выработал своеобразный стиль с использованием элементов шотландской фортификации и фламандских влияний эпохи Возрождения (например, ). Стиль Уоллеса заметен в замке Керлаверок (1620),  в Эдинбурге (1628) и  (1675—1689) и был популярен, пока баронский стиль не уступил место грандиозным английским формам, ассоциирующимися с именем Иниго Джонсом в конце XVII века.

XIX век 

Неоготика в архитектуре появился под влиянием романтизма и, согласно Элвину Джексону, стиль шотландских баронов был «Каледонское прочтение готики». Первые признаки неоготики в архитектуре пришли из Шотландии. Спроектированный Уильямом Адамом Замок Инверэрей, (1746) включает турели. Преимущественно обычные палладиевы дома дополнялись внешними чертами стиля шотландских баронов. Дома Роберта Адама в этом стиле: замке Меллестейн и  в Бервикшире, Сетон Хаус в Восточном Лотиане,  в Эйршире (1777)

Эбботсфорд — резиденция прозаика и поэта сэра Вальтера Скотта оказал большое влияние на возрождение и распространение стиля шотландских баронов в начале XIX века. Перестроенный в 1816 году дом заимствовал элементы архитектуры XVI—XVII веков, включая , ступенчатые фронтоны, остроконечные турели и навесные бойницы. Многотомник  (1813-74) «Баронские и церковные древности Шотландии» (1848—1852) помог распространению стиля. Перестройка замка Балморал в стиле шотландских баронов для королевской семьи в 1855—1858 годах подтвердила популярность стиля. Ярким образцом этого направления архитектуры является особняк Сейнт-Леонард-Холл в Эдинбурге.

В Ирландии английским архитектором Йоркской школы  в стиле шотландских баронов разработан проект  на 110 комнат наподобие замка Белфаст.

Стиль распространился и в колонии Британской империи: Замок Ларнак в Данидин (Новая Зеландия). В 1890 году в Британской Колумбии построен  для шотландского угольного барона . В Торонто, Э. Ленноксом разработан Каса Лома в неоготическом стиле для канадского финансиста и промышленника Генри Пеллатта.

В Российской империи примером стиля шотландских баронов может являться Ласточкино гнездо в Крыму.

Закат 
Стиль шотландских баронов угас к концу XIX века, однако продолжает оказывать влияние на некоторые современные строения. Например, замок Скибо (1899—1903) был перестроен для промышленника Эндрю Карнеги Россом и Макбет. Отдельные примеры включают дома, спланированные , —  (1936) и Гриблох (1937-39), где сочетаются современные и шотландские элементы.

См. также 
 Готика
 Неоготика
 Историзм (архитектура)
 Кельтское возрождение
 Список замков Шотландии
 Коллегиальная готика

Примечания

Ссылки 
 Freewebs.com: описание и иллюстрации пяти ярких примеров стиля.
 Craigends.org.uk подробно изучает «Потерянный шедевр Дэвида Брайса», снесённый в 1971 году.
 Castle-oliver.com: фотографии и история недавно отреставрированных зданий стиля шотландских баронов.

Архитектурные стили
Неоготическая архитектура
Архитектура Шотландии
Архитектура XIX века